Fatala steht für:

Fatala Fluss in Guinea, siehe Rio Pongo
Fatala (Band), Percussion-Band aus Guinea

Fatala ist der Familienname folgender Personen:
Andriána Papadopoúlou-Fatála, griechische Leichtathletin